Elżbieta Kowalska – polska dialogistka i autorka tłumaczeń
 Elżbieta Kowalska (ur. 1944) – polska szachistka